Појам  може да се односи на:

 Антимон, елемент из групе металоида
 Стилиб, мерна јединица